Co u Dani? (ang. Dani’s House, 2008) – brytyjski serial fabularny, opowiadający o przygodach dziewczyny, która chce zostać gwiazdą.

Bohaterowie 
 Dani – siedemnastolatka marząca o tym aby zostać gwiazdą filmową.

 Max – młodszy brat Dani, który często podstępem próbuje dowieść, że to on jest lepszy od Dani.

 Toby – najlepszy przyjaciel Dani, nienależący zresztą do najbystrzejszych.

 Sam – najlepsza przyjaciółka Dani, bardzo dobrze się uczy i lubi się czasem mądrzyć.

 Jack – pojawia się jako DJ na imprezie u Dani, został jej najlepszym przyjacielem po wyjeździe Toby'ego na studia; (druga seria).

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Seriale telewizyjne emitowane od 2008
Seriale telewizyjne BBC
Brytyjskie telewizyjne seriale animowane